Montpézat  (en occitano Montpesat) es una población y comuna francesa, ubicada en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Gers, en el distrito de Auch y cantón de Lombez.

Demografía

Referencias

Enlaces externos 
 
 INSEE

Montpezat